Това е списък на изстрелванията на космически апарати с ракети Чан Джън. Много от изстреляните спътници са чужди.

Космонавтика в Китай